Гарбузов — фамилия и топоним:

Фамилия
 Гарбузов, Андрей Михайлович (род. 1983) — российский регбист.
 Гарбузов, Вадим (род. 1997) — канадский бальный танцор, призер чемпионатов мира и Европы
 Гарбузов, Валерий Николаевич (род. 1960) —  директор Института США и Канады РАН.
 Гарбузов, Василий Фёдорович (1911—1985) — министр финансов СССР.
 Гарбузов, Вилен Исаакович (1930—2013) — психоневролог, психотерапевт, писатель.
 Гарбузов, Геннадий Варфоломеевич (1930—2009) — боксёр.
 Гарбузов, Георгий Романович (род. 1941) — российский художник.
 Гарбузов, Дмитрий Залманович (1940—2006) — советский, российский и американский физик, член-корреспондент РАН.
 Гарбузов, Николай Александрович (1880—1955) — музыкальный акустик и теоретик.
 Гарбузов, Сергей Николаевич (род. 1974) — советский и российский ватерполист, экс-капитан сборной России по водному поло.
Топоним
 Гарбузов — село в Зборовском районе Тернопольской области Украины.

См. также 
 Арбузов